Площадь России:

 Площадь территории России
 Площадь России (Ереван)
 Площадь свободной России — аналитический клуб и остановка транспорта в Москве.